Межконтинентальный кубок 1962 — 3-й розыгрыш Межконтинентального кубка, который состоял из двух матчей, сыгранных 19 сентября 1962 года и 11 октября 1962 года. Прошёл между бразильским клубом Сантос, победителем Кубка Либертадорес 1962, и португальским клубом Бенфика, победителем Кубка европейских чемпионов 1961/62.

Первый матч

См. также 
 Кубок европейских чемпионов 1961/1962
 Кубок Либертадорес 1962

Примечания

Ссылки 
 Отчёт о матчах

1962 год в футболе
Матчи ФК «Бенфика»